Суперкубок Италии по футболу 2000 года () — 13-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 8 сентября 2000 года на стадионе «Римский олимпийский стадион» в Риме. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1999/00 римский «Лацио» и финалист Кубка Италии сезона 1999/00 миланский «Интер».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1999/2000
 Кубок Италии по футболу 1999/2000
 Суперкубок Италии по футболу

2000
Суперкубок Италии 2000
Суперкубок Италии 2000
Суперкубок Италии
События 8 сентября
Футбольные соревнования в Риме
Сентябрь 2000 года
Спорт в Италии в 2000 году